

Patronymie
Jean-Baptiste-Prosper Blanchemain, (1816-1879), est un poète, critique littéraire et éditeur français.
 Jean-Luc Blanchemain (1957- ) est un pilote automobile français